Habo (comuna)
Habo (Suécia)
Håbo (comuna)

Veja também
Habbo